Eryngium amethystinodes är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ernst Otto Kuntze. Eryngium amethystinodes ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
amethystinodes